Norton kan have flere betydninger:

 Norton (band) – dansk/ engelsk rockband
 Norton, Kansas – amerikansk by i staten Kansas